L'Association sportive de l'Office de la marine marchande et des ports de La Goulette est un club tunisien de futsal fondé en 2008 et basé à La Goulette. Il est lié à l'Office de la marine marchande et des ports.

Depuis 2009, son entraîneur est l'ancien international tunisien de football Sabri Jaballah.

Palmarès 
 Championnat de Tunisie
 Champion : 2009, 2015

Club de futsal en Tunisie